Wright Mountain steht für:

Erhebungen in den Vereinigten Staaten:
 Wright Mountain (Arkansas)	
 Wright Mountain (Fresno County, Kalifornien)	
 Wright Mountain (San Bernardino County, Kalifornien)	
 Wright Mountain (Bledsoe County, Tennessee)	
 Wright Mountain (Fentress County, Tennessee)	
 Wright Mountain (Scott County, Tennessee, 550 m)	
 Wright Mountain (Scott County, Tennessee, 725 m)	
 Wright Mountain (King County, Washington)	
 Wright Mountain (Okanogan County, Washington)	

Gebirgszüge in den Vereinigten Staaten:
 Wright Mountain (Texas)